Джон Шарп:
 Шарп, Джон (1921—1999) — бермудский бизнесмен и государственный деятель, премьер-министр Бермудских островов.
  (род. 1950) — американский политик из штата Техас.
 Шарп, Джон (род. 1959) — английский кёрлингист и тренер.